Gautier IV est le nom de plusieurs seigneurs francs ou normands :
Gautier IV d'Enghien.

Voir
, , ,